Cesari ist der Familienname folgender Personen: 

 Antonio Cesari (1760–1828), italienischer Sprachwissenschaftler, Schriftsteller und Literaturtheoretiker
 Bernardino Cesari (1565–1621), italienischer Maler
 Bruno Cesari (1933–2004), italienischer Artdirector und Szenenbildner
 Giovanni Cesari (1843–1904), italienischer Sänger
 Giuseppe Cesari (1568–1640), genannt Il Cavaliere d'Arpino, italienischer Maler
 Jocelyne Cesari (* 1962), französische Islamwissenschaftlerin
 Lamberto Cesari (1910–1990), italienischer Mathematiker
 René Leigue Cesari (* 1967), bolivianischer Geistlicher, Erzbischof von Santa Cruz de la Sierra
 Teobaldo Cesari (1804–1879), Generalabt der Zisterzienser
 Velleda Cesari (1920–2003), italienische Fechterin

Siehe auch:
 Stade Armand Cesari, Fußballstadion in Bastia auf Korsika